L'expression porte Saint-Paul peut renvoyer à :
 Autre nom de la Porta San Paolo à Rome
 Porte Saint-Paul (Hyères)